Als Schlacht auf der Doggerbank werden mehrere Seeschlachten im Gebiet der Doggerbank in der Nordsee bezeichnet:

 eine Seeschlacht 1696 während des Pfälzischen Erbfolgekrieges zwischen französischen und niederländischen Schiffen, siehe Seegefecht auf der Doggerbank (1696)
 eine Seeschlacht 1781 im Vierten Englisch-Niederländischen Seekrieg, siehe Schlacht auf der Doggerbank (1781)
 der Beschuss englischer Fischerboote durch die Baltische Flotte im Russisch-Japanischen Krieg 1904, siehe Doggerbank-Zwischenfall
 eine Seeschlacht 1915 zwischen der britischen Royal Navy und der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg, siehe Gefecht auf der Doggerbank